Carlos Arroyo (architect); een Spaans architect
Carlos Arroyo (basketballer); een Puerto Ricaans basketballer
Carlos César Arroyo; een Ecuadoraans voetballer